IRB Sevens World Series (1999/2000) – inauguracyjna edycja IRB Sevens World Series, organizowanej przez IRB corocznej serii turniejów dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Składała się z dziesięciu turniejów rozegranych pomiędzy grudniem 1999 a majem 2000 roku, w których startowało szesnaście bądź dwadzieścia cztery zespoły. Zawody zostały zdominowane przez reprezentacje Nowej Zelandii i Fidżi, z których każda wystąpiła w dziewięciu finałach, zaś osiem z nich rozegrały między sobą. W całym cyklu ostatecznie triumfowali Nowozelandczycy.

Informacje ogólne 
Cykl składał się z dziesięciu turniejów, choć już podczas ogłaszania jego terminarza pojawiły się informacje o możliwości zorganizowania w Anglii jedenastego, finałowego turnieju. Negocjacje w tej sprawie toczyły się jeszcze w marcu 2000 roku, jednak nie zostały jednak zakończone porozumieniem. Wśród gospodarzy znalazły się Południowa Afryka, Australia i Nowa Zelandia, które do tej pory nie organizowały poważnych zawodów w tej dyscyplinie sportu, w ramach tego sezonu znalazły się również turnieje o wieloletniej tradycji i renomie – kończący ćwierćwiecze Hong Kong Sevens czy trzydziestoletni Dubai Sevens

Największe wahania co do dołączenia do cyklu miał Hong Kong Rugby Football Union, który obawiał się o utratę prestiżu swojego tradycyjnego marcowego turnieju. Jedną z wysuwanych przezeń propozycji było ustanowienie tych zawodów finałem całego sezonu, co zostało odrzucone przez IRB, kolejnymi były zwiększenie liczby punktów do klasyfikacji generalnej i zgodę na utrzymanie puli nagród finansowych. Związek chciał również otrzymania gwarancji uniknięcia strat finansowych z tytułu utraty praw do transmisji telewizyjnych.

Cały sezon przebiegał pod dyktando dwóch zespołów – Nowej Zelandii i Fidżi. Rozstrzygnęły one między sobą pierwsze sześć finałów wygrywając po trzy, w siódmym turnieju nastąpiło zaś jedyne potknięcie Nowozelandczyków, którzy ulegli w półfinale Australijczykom. Turniej ten zwycięsko zakończyli Fidżyjczycy, a kolejne dwa finały ponownie rozegrali faworyci cyklu dzieląc się zwycięstwami, co oznaczało, że do kończących sezon paryskich zawodów Nowa Zelandia przystępowała z sześciopunktową stratą. Pojawiły się wówczas pogłoski, iż Nowozelandczycy mogą celowo przegrać mecz grupowy, by znaleźć się w drabince Fidżyjczyków, którym do końcowego triumfu wystarczał udział w finale. Argentyńczycy sprawiając niespodziankę sezonu wyeliminowali jednak reprezentację Fidżi w ćwierćfinale, pozostawiając otwartą kwestię tytułu. Nowozelandczycy wykorzystali tę szansę triumfując zarówno w turnieju, jak i w klasyfikacji generalnej. Najwięcej przyłożeń w całym sezonie zdobył Fidżyjczyk Vilimoni Delasau.

Po zakończeniu sezonu IRB wyraziła zadowolenie z poziomu rozgrywek oraz zainteresowania widzów.

Kalendarz

System rozgrywek 
Zgodnie z przepisami cyklu IRB ustalała rozstawienie ośmiu zespołów w każdym z turniejów, pozostawiając organizatorom rozstawienie pozostałych. W poszczególnych turniejach brało udział szesnaście zespołów, z wyjątkiem Hong Kong Sevens, skupiającego dwadzieścia cztery drużyny.

W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku turnieju w Hongkongu po zakończeniu fazy grupowej ustalany był ranking – pierwsze osiem zespołów awansowały do ćwierćfinałów, kolejna ósemka do turnieju Plate, a pozostałe do Bowl. W pozostałych turniejach czołowa dwójka z każdej grupy awansowała do ćwierćfinałów, pozostałe zaś walczyły o Bowl. W przypadku tej samej liczby punktów ich lokaty były ustalane kolejno na podstawie:
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 większej ilości zdobytych przyłożeń;
 wyniku meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

W przypadku remisu w fazie pucharowej, organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części.

Za zajęcie jednego z czołowych dziewięciu miejsc w każdym z turniejów przyznawane były punkty liczone do klasyfikacji generalnej, przy czym zawody w Hongkongu były wyżej punktowane.

Turnieje

Klasyfikacja generalna 
Zespół z RPA w australijskim turnieju został pozbawiony punktów z powodu wystawienia do meczowego składu nieuprawnionych graczy.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona